Discesa di Cristo agli Limbo - tema artistico
 Discesa al Limbo – pala d'altare di Alessandro Allori conservata nella Cappella Salviati a Firenze
 Discesa al Limbo – dipinto di Giotto conservato alla Alte Pinakothek di Monaco di Baviera
 Discesa al Limbo – dipinto del Maestro dell'Osservanza conservato al Fogg Art Museum di Cambridge (Massachusetts)
Discesa al Limbo – dipinto di Andrea Mantegna conservato nella Barbara Piasecka Johnson Collection di Princeton
 Discesa al Limbo – affresco del Romanino nella Chiesa di Santa Maria della Neve di Pisogne
 Discesa al Limbo – dipinto di Matteo Rosselli conservato nel Museo d'arte sacra di San Gimignano
 Discesa al Limbo – dipinto di Tintoretto conservato nella Chiesa di San Cassianoa Venezia
Discesa al Limbo – incisione di Gian Marco Cavalli